Xavier Cruz (nació el 12 de octubre de 2003 en la Ciudad de La Chorrera, Panamá) es un portero de fútbol que actualmente juega en el equipo de San Francisco FC de la Primera División de Panamá.

Clubes

Referencias 

 https://es.soccerway.com/players/javier-antonio--cruz-wong/471935/

Futbolistas de Panamá